|}

Weblinks 

Braunsfeld (Köln)
Baudenkmaler Koln Braunsfeld